FUK steht als Abkürzung für:

 Feuerwehr-Unfallkassen, gehören als deutsche Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand zu den Trägern der Gesetzlichen Unfallversicherung
 Flughafen Fukuoka (jap. 福岡空港, Fukuoka kūkō), ein nationaler und internationaler Flughafen in Fukuoka in Südjapan auf der Insel Kyūshū nach dem IATA-Code

Siehe auch:
 Fook
 Fuck (Begriffsklärung)

Abkürzung